Arthur Adams peut désigner :
 Arthur Adams (1820-1878), conchyliologiste britannique ;
 Arthur Adams (1915-1992), acteur américain ;
 Arthur Adams (1935-), chanteur et guitariste de rockabilly américain ;
 Arthur Adams (1943-), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Arthur Adams (1963-), artiste de comics américain.

Références